Europamästerskapet i ishockey 1914 var det femte Europamästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF. Mästerskapet spelades i Tyskland för tredje gången, matcherna avgjordes i Berlin från 25 till 27 februari 1914. 

Endast tre lag deltog och mästerskapet avgjordes i en enkelserie, där alla lagena möttes en gång.

Tabell

Resultat

1. 
Målvakter: Karel Wälzer, Václav Pondělíček.
Backar: Jan Fleischmann, František Rublič.
Rover: Josef Loos.
Forwards: Karel Pešek, Jaroslav Jirkovský, Josef Páral, Jan Palouš.

Referenser
 Hockey Archives - Europamästerskapet 1914

1914 i Tyskland
1914
Internationella ishockeytävlingar i Tyskland
Ishockeysäsongen 1913/1914
Sportevenemang i Berlin